TBS — многозначная аббревиатура:

 Tokyo Broadcasting System — телевизионная станция в Токио, Япония
 Turner Broadcasting System — медиакомпания, владеющая сетями CNN, TBS, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, truTV и сетью Turner Classic Movies
 TBS (телеканал) — кабельный телевизионный канал (США)
 Taiwan Broadcasting System — тайваньская общественно-правовая телекомпания
 TinyButStrong — PHP шаблонизатор
 Пошаговая стратегия (turn-based strategy)
 Код ИАТА аэропорта Тбилиси

См. также